Hittorp ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Hittorp (ca. 1485–1573), Verleger und Buchhändler, auch Goddert Hittorp
 Melchior Hittorp (Ratsherr) († 1661), Ratsherr in Köln
 Melchior Hittorp (Theologe) (ca. 1525–1584), deutscher Theologe in Köln